Die Serie A 2006/07 war die 75. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie startete am 9. September 2006 und endete am 27. Mai 2007. Den Scudetto, den italienischen Meistertitel, gewann zum zweiten Mal in Folge Inter Mailand, das mit 97 Punkten einen Rekord aufstellte. Für die internationalen Pokalwettbewerbe waren auch die AS Rom, Lazio Rom, die AC Mailand, die US Palermo, die AC Florenz und der FC Empoli qualifiziert. Das neuntplatzierte Sampdoria Genua war Italiens Vertreter beim UEFA Intertoto Cup. Neben der Chievo Verona stiegen auch Ascoli Calcio und FC Messina in die Serie B ab. Die Torjägerkanone ging an Francesco Totti, der 26 Tore für die AS Rom erzielte.

Juventus Turin spielte die Saison nach dem Zwangsabstieg wegen des Fußball-Skandals in der Serie B.

Abschlusstabelle

Absteiger in die Serie B – Aufsteiger aus der Serie B

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Siehe auch 
 Serie B 2006/07
 Coppa Italia 2006/07

Weblinks 

 Serie A 2006/07 bei RSSSF

2006
Fußballsaison 2006/07